Фиалкоцветные () — порядок цветковых растений в некоторых системах классификации; получил своё название от входящего в него семейства фиалковых. В некоторых системах для аналогичной группировки используется название «Париетальные» (Parietales).

В версии 1981 года влиятельной системы Кронквиста порядок Фиалкоцветные помещён в подкласс Дилленииды и состоит из семейств, который приведён ниже. В системе группы филогении покрытосеменных порядок фиалкоцветных отсутствует, семейство Фиалковые помещено в порядок Мальпигиецветные, остальные семейства размещены в различных порядках, как указано ниже:
 семейство Ахариевые → порядок Мальпигиецветные
 семейство Анцистрокладовые → порядок Гвоздичноцветные
 семейство Бегониевые → порядок Тыквоцветные
 семейство Биксовые → порядок Мальвоцветные
 семейство Кариковые → порядок Капустоцветные
 семейство Ладанниковые → порядок Мальвоцветные
 семейство Тыквенные → порядок Тыквоцветные
 семейство Датисковые → порядок Тыквоцветные
 семейство Дионкофилловые → порядок Гвоздичноцветные
 семейство Флакуртиевые → включено в семейство Ивовые, порядок Мальпигиецветные
 семейство Фукьериевые → порядок Верескоцветные
 семейство Франкениевые → порядок Гвоздичноцветные
 семейство Гоплестигмовые → неопределённая позиция
 семейство Гуовые → Розиды (напрямую)
 семейство Лакистемовые → порядок Мальпигиецветные
 семейство Лоазовые → порядок Кизилоцветные
 семейство Мальзербиевые → порядок Мальпигиецветные (опционно в составе Пассифлоровые)
 семейство Пассифлоровые → порядок Мальпигиецветные
 семейство Перидисковые → порядок Мальпигиецветные
 семейство Сцифостегиевые → включено в семейство Ивовые, порядок Мальпигиецветные
 семейство Стахиуровые → порядок Кроссосомоцветные
 семейство Гребенщиковые → порядок Гвоздичноцветные
 семейство Тёрнеровые → порядок Мальпигиецветные (опционно в составе Пассифлоровые)
 семейство Фиалковые → порядок Мальпигиецветные

Систематика растений